Wallström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Wallström
 Einar Wallström
 Joakim Wallström
 Jonas Wallström
 Margot Wallström
 Martin Wallström
 Martin Wallström (konstnär)
 Ruben Wallström
 Teodor Wallström
 Tord Wallström

Se även 
 Wahlström